Маттиас Муше (; род. 18 июля 1992, Магдебург) — немецкий гандболист, выступает за германский клуб «Магдебург» и сборной Германии.

Карьера

Клубная 
Маттиас Муше воспитанник клуба Магдебург Юнгстерс. В 2011 году  Маттиас Муше заключил первый профессиональный контракт с клубом СК Магдебург. В сезоне 2012-13 выступал за клуб Пост Шверин.

В сборной 
Маттиас Муше выступает за сборную Германии. Маттиас Муше сыграл за сборную Германии 21 матч и забросил 36 голов

Титулы 
 Чемпион Германии: 2022
 Обладатель Кубка Германии: 2016
 Чемпион Лиги Европы: 2021
 Финалист Лиги Европы: 2022

Статистика 
Статистика Маттиас Муше сезона 2018/19 указана на 12.6.2019

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20170329031832/http://www.scm-handball.de/o.red.c/teams-1-1-1-1.html

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Игроки ГК «Магдебург»